Holdkonkurrencen i fleuret for kvinder under Sommer-OL 2012 fandt sted den 2. august på ExCeL Arena.

Finaler 

Hold med fleuret (damer)
Kvindesport under OL